Hans Haidegger (1913-1991) – alpinista svizzero
 Lotte Haidegger (1925) – atleta austriaca
 Christine Haidegger (1942–2021) – scrittrice austriaca

Pagine correlate 
Heidegger (disambigua)